Влади́мир Андре́евич — имя нескольких русских удельных князей:
 Владимир Андреевич  (? — 28 января 1170) — князь дорогобужский (на Волыни).
 Владимир Андреевич Храбрый Донской (15 июля 1353−1410) — князь серпуховской, двоюродный брат Дмитрия Донского.
 Владимир Андреевич (1533—1569)  — князь старицкий, двоюродный брат Ивана Грозного.
 Владимир Андреевич (XV век) — последний князь Борисоглебской половины Ростовского княжества.
 Владимир Андреевич  — князь козельский.